"Fiorano" pode significar:
 Fiorano Modenese, comuna italiana da Emília Romagna
 Fiorano al Serio, comuna italiana da Lombardia
 Fiorano Canavese, comuna italiana do Piemonte
 San Fiorano, comuna italiana da Lombardia
 Circuito de Fiorano, pista de corrida
 Ferrari 599 GTB Fiorano, carro de corrida

Desambiguações de topônimos